Persoon
Kardam (kan), heerser van Bulgarije (777-803)
Plaatsen in Bulgarije
Kardam (Dobritsj), een dorp in de gemeente General Tosjevo in de oblast Dobritsj
Kardam (Targovisjte), een dorp in de gemeente Popovo in de oblast Targovisjte